Música - em inglês, music

Música
Music (álbum de 311)
Music (álbum de Madonna)
Music (canção)
Music (vídeo)

Cinema
Music (filme)
Desambiguação